Чешир има више значења:
 Чешир, грофовија у северозападној Енглеској
 Округ Чешир (Њу Хемпшир), округ у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Чешир (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Чешир (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо